Жан-Франсуа Жомфе (;  28 грудня 1972, Авр-Сен-П'єр, Квебек, Канада) — канадський хокеїст нападник.

Кар'єра 
Кар'єру почав у клубі «Шавініган Катарактес» (Головна юніорська хокейна ліга Квебеку), у сезоні 1993/94 виступав за клуби ECHL та ІХЛ. Наступного сезону дебютував у складі «Балтимор Бендітс» (АХЛ).

Виступав за клуби (НХЛ): Анагайм Дакс, Фінікс Койотс та Монреаль Канадієнс. З сезону 1999/2000 канадець грає за клуби Німеччини «Крефельд Пінгвін», «Адлер Мангейм» (став чемпіоном Німеччини) та Інґольштадт. Ще два сезони відіграв у швейцарському ХК «Біль» (Національна ліга B).

Нагороди та досягнення 
2001 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  
Профіль на sports-reference  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Крефельд Пінгвін»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Інгольштадта»
Хокеїсти «Біля»